Хара-Шиби́рь ( — «черные кустарниковые заросли») — село в муниципальном районе «Могойтуйский район» Агинского Бурятского округа в Забайкальском крае Российской Федерации. Административный центр сельского поселения «Хара-Шибирь».

Население

Экономика 
 колхоз имени Кирова, специализация семеноводство и животноводство.

Достопримечательности 
Музей села Хара-Шибирь, открыт в 1967 году, до 1998 года — музей колхоза имени Кирова

Примечания

Ссылки 
 Зарисовки села сделанные декабристами в 1830 году
 Н. А. Бестужев. Хара-Шибирь — деревня по дороге из Читы в Петровский завод.
 19 сентября 1830 г.
 

Населённые пункты Могойтуйского района